Brain (engl. ‚Gehirn‘) steht für:

 Brain (Fachzeitschrift), medizinische Fachzeitschrift
 Brain (Fernsehsendung), deutsche Fernsehsendung
 Brain (Label), deutsches Plattenlabel
 Brain AG, deutsches Biotechnologieunternehmen
 (c)Brain, Computervirus
 Brain, Hauptfigur des Zeichentrickfilms Pinky und der Brain
 Brain Island, Insel im Husvik Harbour, Südgeorgien

Orte in Frankreich:
 Brain (Côte-d’Or), Gemeinde im Département Côte-d’Or
 Brain-sur-Allonnes, Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Brain-sur-l’Authion, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Brain-sur-Longuenée, Gemeinde im Département Maine-et-Loire

Brain ist der Familienname folgender Personen:
 Archie Brain (Archibald Ian Jeremy Brain; * 1942), britischer Anästhesist und Erfinder
 Aubrey Brain (1893–1955), britischer Hornist und Musikpädagoge
 Benjamin Brain (1753–1794), englischer Boxer
 Charles Kimberlin Brain (Entomologe) (1881–1954), südafrikanischer Entomologe
 Charles Kimberlin Brain (* 1931), südafrikanischer Paläoanthropologe
 Cathy Grainger-Brain (Catherine Anne Grainger-Brain; * 1967), australische Judoka 
 Christopher Brain, 2. Baron Brain (1926–2014), britischer Adliger und Politiker
 Dennis Brain (1921–1957), britischer Hornist
 Dereck Brain (* 1936), simbabwischer Hockeyspieler
 Jimmy Brain (1900–1971), englischer Fußballspieler und -trainer
 John Brain († 2012), britischer Rugbyspieler 
 Marilyn Brain (* 1959), kanadische Ruderin
 Mark Brain (* 1978), deutscher DJ und Produzent
 Marshall Brain (* 1961), US-amerikanischer Autor, Moderator und Unternehmer
 Matías Brain (* 1974), chilenischer Triathlet
 Paul Brain (* 1964), britischer Kanute
 Steve Brain (* 1954), englischer Rugby-Union-Spieler
 Stewart Brain (* 1962), australischer Judoka
 Terence Brain (* 1938), britischer Priester, Bischof von Salford

BRAIN steht als Abkürzung für:
 Berlin Research Area Information Network, siehe Berliner Wissenschaftsnetz BRAIN
 BRAIN, Begabungsdiagnostische Beratungsstelle der Universität Marburg

The Brain steht für:

 The Brain, Originaltitel von Das Gehirn, kanadischer Film von	Edward Hunt (1988)
 The Brain, Originaltitel von Ein Toter sucht seinen Mörder, britisch-deutscher Film von Freddie Francis (1962)
 The Brain (1996), US-amerikanischer Film von Charles Band 

Siehe auch:
 Brain Access, Live-Act der elektronischen Tanzmusik
 Brain code, Aktivität in der Hirnrinde
 Brain Activity Map Project, Forschungsprojekt zur Kartierung des Gehirns
 Brein
 Braine

Abkürzung